Plaats in Indonesië
 Sukamurni (Cilawu), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Sukamurni (Sukakarya), een plaats in het bestuurlijke gebied Bekasi in de provincie West-Java